WME – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mount Keith (Australia Occidentale) (Australia)
 wme – codice ISO 639-3 della lingua wambule